Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 848 dans le monde.

 RS-848 au Brésil
 Route régionale 848 en Finlande
 Route nationale 848 en France
 Route européenne 848 en Italie